La ligne 480 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Tongres à Fexhe-le-Haut-Clocher à partir de .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la station vicinale de Tongres et Fexhe-le-Haut-Clocher Village (nouvelle section, ) ; exploitation par les Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (RELSE).

 : prolongement de Fexhe-le-Haut-Clocher Village à la gare (nouvelle section, ).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 480 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Limbourg
Capital 69
Ligne SNCV exploitée par les RELSE
tramway
tramway
tramway